Turica mala može označavati tri biljne vrste:

 Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, ili loboda kamenjarka iz porodice 	Chenopodiaceae.
 Eupatorium cannabinum L., griva konjska iz porodice Asteraceae	
 Tribulus terrestris L., zemaljski babin zub iz porodice Zygophyllaceae.